El nombre Afterwords puede referirse a:

 Afterwords (2007), séptimo álbum de estudio de la banda estadounidense Collective Soul.
 Afterwords (2013), undécimo álbum de estudio de la banda holandesa The Gathering.